Historia miłości – hiszpański film z 1967 roku,
 Historia miłości – brazylijska telenowela emitowana w latach 1995-96,